Ribnjak peut désigner :
 Ribnjak, un parc et un quartier de Zagreb, en Croatie ;
 Ribnjak, une localité de Croatie située dans la municipalité de Našice, comitat d'Osijek-Baranja.
 Ribnjak, un quartier de Novi Sad, en Serbie.